FPL eller Fpl kan syfta på:

 FPL – en muskel i handen och underarmen, se Musculus flexor pollicis longus
 Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí – en tidigare vänstergerilla i El Salvador, nu del av Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
 FPL – ett programmeringsspråk som används vid funktionell programmering, se Functional programming language
 Fpl – beteckning för flygplan, se Lista över Försvarsmaktens flygplan

Se även
 WFPL – en organisation av filmare, fotografer, författare, biografmaskinister på 1930-talet i USA, se Workers Film and Photo League